Jammu (stad); een hoofdstad van het Indiase unieterritorium Jammu en Kasjmir
Jammu (district); een district van het Indiase unieterritorium Jammu en Kasjmir
Jammu (regio); een historische regio in het zuiden van het Indiase unieterritorium Jammu en Kasjmir en in het zuiden van het Pakistaanse autonome gebied Azad Kasjmir
Jam; een god in de Fenicische mythologie